Список известных носителей-женщин см. Киндинова.

Кинди́нов — фамилия.

Известные носители 

 Киндинов, Евгений Арсеньевич (род. 1945) — советский и российский актёр.
 Киндинов, Сергей Андреевич (род. 1991) — российский волейболист.